Ориа () — норвежский пароход, разбившийся на скалах в Эгейском море 12 февраля 1944 года, что привело к гибели 4000 итальянских военнопленных.

Корабль 
Ориа был построен в 1920 году на верфи Osbourne, Graham & Co, Сандерленд и принадлежал норвежской компании Fearnley & Eger из Осло

В начале Второй мировой войны пароход был в составе конвоя, следовавшего в Северную Африку. Здесь, в Касабланке, в июне 1940 года, сразу после оккупации Норвегии немцами, пароход был задержан. Годом позже Режим Виши конфисковал пароход и переименовал в Sainte Julienne, используя его для перевозок в Средиземном море. В ноябре 1942 года пароход формально был возвращён своим норвежским владельцам, под своим именем Ориа, но вскоре был передан немецкой компании Mittelmeer Reederei GmbH из Гамбурга.

Гибель 
Осенью 1943 года, после выхода Италии из войны и неудачной Додеканесской операции союзников, немцы переправляли морем в континентальную Грецию десятки тысяч итальянских военнопленных. Ориа был одним из судов, задействованных для перевозки итальянских военнопленных. 11 февраля 1944 года пароход вышел с острова Родос, направляясь в Пирей, имея на борту 4046 итальянских военнопленных (161 офицера и 3885 солдат) 90 немцев охраны и пассажиров и экипаж.

На следующий день пароход по причине шторма сменил курс, и налетел на скалы у острова Патроклос у мыса Сунион, Аттика и затонул. Судам, сумевшим подойти к месту крушения только на следующий день, удалось спасти 21 итальянца, 6 немцев и 1 грека. Все остальные, 4074 человек, погибли.

Примечания 

 
 
1944 год в Италии
1944 год в Греции
Кораблекрушения 1944 года
Пароходы Норвегии
Кораблекрушения в Греции
События 12 февраля
Февраль 1944 года
Затонувшие корабли